Alžběta Meklenburská (3. září 1668, Güstrow – 25. srpna 1738, Doberlug) byla meklenburskou princeznou a sňatkem sasko-mersebursko-spremberskou (1694–1731) a sasko-merseburskou (1731–1738) vévodkyní.

Život 
Alžběta se narodila v Güstrow jako desáté z jedenácti dětí vévody Gustava Adolfa Meklenburského a jeho manželky Magdaleny Sibyly, dcery vévody Fridricha III. Holštýnsko-Gottorpského. Z jejích deseti sourozenců se osm dožilo dospělosti.

29. března 1692 se třiadvacetiletá Alžběta v rodném městě provdala za o sedm let staršího prince Jindřicha Sasko-Merseburského, syna vévody Kristiána I. O dva roky později (1694) Jindřich obdržel jako apanáž město Spremberg, kde se usídlil.

Z manželství se narodily tři děti, z nichž se jen jedno dožilo dospělosti:

 1. Mořic Sasko-Spremberský (29. 10. 1694 – 11. 4. 1695)
 2. Kristýna Frederika Sasko-Spremberská (17. 5. 1697 Spremberg – 21. 4. 1722 tamtéž), svobodná a bezdětná
 3. Gustava Magdaléna Sasko-Spremberská (2. 10. 1699 Spremberg – 3. 10. 1699 tamtéž)

Alžběta se v roce 1731 stala sasko-merseburskou vévodkyní poté, co její manžel jako poslední mužský dědic zdědil hlavní domény rodiny. Zemřela 25. srpna 1738 ve věku 69 v Doberlugu, měsíc po manželovi. Pohřbena byla v merseburské katedrále.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 3. září
Narození v roce 1668
Úmrtí 25. srpna
Úmrtí v roce 1738
Dynastie Meklenburských
Wettinové
Německé vévodkyně
Ženy